Lascaux puede referirse a: 

 Lascaux, sistema de cuevas de (Francia).
 Lascaux, comuna de Corrèze (Francia).